Бадовский — фамилия.

Известные носители 
 Бадовский, Адам (1857—1903) — польский художник.
 Бадовский, Дмитрий Владимирович (род. 1973) — российский политолог, член Общественной палаты Российской Федерации.
 Бадовский, Ян (1539—1608) — польский шляхтич. Первый гетман реестрового казачества в 1572—1575 годах.